Tomalin ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Tomalin (Geburtsname Claire Delavenay; * 1933), britische Schriftstellerin
 Doug Tomalin (1914–1998), britischer Wasserspringer 
 Elisabeth Tomalin (1912–2012), deutsche Künstlerin, Textildesignerin und Gestalttherapeutin
 Philip Tomalin (1856–1940), britischer Cricket- und Fußballspieler